Spartak Moskva je ime več moskovskih športnih klubov:
HK Spartak Moskva, hokejski klub
KK Spartak Moskva, košarkarski klub
NK Spartak Moskva, nogometni klub

Šport v Moskvi